Rosaura a las diez  puede referirse a:

 Rosaura a las diez, novela policial de Marco Denevi publicada en 1955.
 Rosaura a las diez, película de Argentina dirigida en 1958 por Mario Soffici (basada en la anterior).